АИ — многозначная аббревиатура, может означать:

 АИ — маркировка бензина (автомобильного топлива), октановое число которого определено по исследовательскому методу
 АИ — агроинженерия
 АИ — апоптотический индекс
 АИ — «Акты исторические», собранные и изданные Археографической комиссией
 АИ — альтернативная история
 АИ — аптечка индивидуальная

 Институты
 АИ — авиационный институт
 АИ — Акустический институт, например
 АИ или АКИН — Акустический институт имени академика Н. Н. Андреева
 АИ — астрофизический институт, например:
 АИ СПБУ — Научно-исследовательский астрофизический институт при Санкт-Петербургском университете
 АИ — , например:
 АИ СПбГУ — Астрономический институт Санкт-Петербургского государственного университета
 АИ — Аграрный институт, например:
 АИ РАН — Аграрный институт Российской академии наук

См. также 
 
 
 Au